Rapide Oued Zem é um clube de futebol marroquino atualmente jogando na Botola . O clube está localizado na cidade de Oued Zem . O clube terminou em 1º lugar no Botola 2 na temporada 2016-17 , o que levou à promoção para a primeira divisão.

História 
O clube foi fundado em 1926.

Títulos

Ligações externas 
 [ Oficial]

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1926